Таблиця медалей літніх Паралімпійських ігор 1968 — це перелік національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час Паралімпійських ігор, що проходили в Тель-Авіві, Ізраїль, з 8 по 13 листопада.

Таблиця

Джерела 
International Paralympic Committee

літні Паралімпійські ігри 1968